Jan Rogowski (1915-1997) – aviatore polacco
 Jan Rogowski (1913-1944) – militare polacco